Валери Энн Бриско-Хукс (; род. 6 июля 1960 года, Гринвуд, шт. Миссисипи, США) — американская легкоатлетка, спринтер, трёхкратная чемпионка Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе (200 м, 400 м, эстафета 4 х 400 м).

Валери участвовала также в Олимпийских играх 1988 года в Сеуле, где в составе эстафетной команды США завоевала серебряную медаль (первое место с мировым рекордом заняла сборная СССР).

В настоящее время работает тренером в легкоатлетической группе Боба Керси в .

Ссылки

Статьи 
 SportingHeroes.net article on Valerie Brisco-Hooks

Видео 
 1984 Olympic Women’s 200 meters 
 1984 Olympic Women’s 400 meters

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1984 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1988 года
Тренеры США по лёгкой атлетике